Salta (província) — província do noroeste argentino
Salta (cidade) — cidade argentina, capital da província homônima
Salta! — filme da Disney Pictures

Desambiguação